Jarno – forma finlandese del nome proprio di persona Geremia
Georg Jarno compositore ungherese
Josef Jarno (1866-1932) – attore e direttore di teatro austriaco